LEGO Interactive (antigas LEGO Media e LEGO Software) é a marca atualmente utilizada para jogos de computador pelo LEGO Group.

Principais títulos por empresa

LEGO
LEGO Island (1997)

LEGO Media
Lego Alpha Team (2000)
LEGO Chess (1998)
LEGO Chess Masterpiece (2000)
LEGO Creator (1998)
LEGO Creator: Knights Kingdom (2000)
LEGOLAND (2000)
LEGO Friends (1999)
LEGO Loco (1998)
LEGO Racers (1999)
LEGO Rock Raiders (1999)
LEGO Stunt Rally (2000)

LEGO Software
LEGO BIONICLE (2003)
LEGO Drome Racers (2002)
LEGO Galidor (2002)
LEGO Island 2: The Brickster's Revenge (2001)
LEGO Island Xtreme Stunts (2002)
LEGO Racers 2 (2001)
LEGO Soccer Mania (2002)

LEGO Interactive
LEGO Star Wars: The Video Game (2005)
LEGO Star Wars II: The Original Trilogy (2006)
LEGO Star Wars: The Complete Saga (2007)

Ligações externas
Website oficial

Jogos eletrônicos de Lego
Jogos para computador